SilkAir Flight 185 var en ruteflyvning med et Boeing 737-fly fra Jakarta i Indonesien til Singapore, som 19. december 1997 med stor fart styrtede nærmest lodret i Musi-floden nord for Palembang i Sydsumatra, hvorved alle 104 ombordværende omkom.
Flyets Cockpit Voice Recorder og Flight Data Recorder (sorte bokse) var kort inden frakoblede og styrtet anses for at være en selvmordshandling begået af flyets 41-årige kaptajn Tsu Way Ming.

Eksterne henvisninger 
 Cockpit Voice Recorder Database (NTSB-rapport )
 Criminal Occurrence description  - Aviation Safety Network
 Mayday Air Crash Investigation Silk Air Flight 185 Pilot Suicide HD DOC 2015 - YouTube (77 minutter)
 SilkAir Flight 185 - Pilot Suicide - YouTube (48 minutter)

Flyulykker og -hændelser i 1997
Flyulykker og -hændelser i Indonesien
Boeing-fly
Forsætligt begåede flyulykker